Magyarország
 Molnári, település Zala megyében
 Püspökmolnári, település Vas megyében
 Rábamolnári, korábban Kismolnári, Püspökmolnári része Vas megyében